La línea 135 es una línea de colectivos de Buenos Aires que une Valentin Alsina con Villa Sarmiento en Moron, en la Zona Oeste del Conurbano Bonaerense.

La línea es operada por la empresa Transportes Lope de Vega S.A.C.I., que además de operar la líneas 56, 76 y 91, pertenece al Grupo DOTA.

Recorrido 
Hospital Posadas (Partido de Moron) - Nueva Pompeya - Puente Uriburu
Servicio Comun

Ida A Valentin Alsina - Hospital Posadas: Desde Guillermo Marconi Y Doctor Arturo Humberto Illia Por Doctor Arturo Humberto Illia, Avenida Marcelo Torcuato De Alvear, Rotarismo Argentino, Aquilino Colombo, 15 De Agosto, Avenida General Paz Este, Asuncion, Avenida Lope De Vega, Lascano, Cuenca, Juan Agustin Garcia, Avenida San Martin, Avenida Gaona, Avenida Diaz Velez, Hidalgo, Avenida Diaz Velez, Avenida Acoyte, Avenida Jose Maria Moreno, Avenida Daract, Jose Barros Pazos, Del Barco Centenera, Avenida Coronel Roca, Avenida Saenz, Cruce Puente Uriburu, Avenida Remedios Escalada De San Martin Hasta Alfredo Palacios.

Regreso A Moron - Hospital Posadas: Desde Carabobo Y Alfredo Palacios Por Ésta, Avenida Remedios De Escalada De San Martin, Cruce Puente Uriburu, Avenida Saenz, Avenida Amancio Alcorta, Romero, Beazley, Avenida Coronel Roca, Del Barco Centenera, Avenida Riestra, Avenida Daract, Avenida Jose Maria Moreno, Avenida Acoyte, Avenida Angel Gallardo, Avenida Gaona, Avenida San Martin, Avenida Alvarez Jonte, Emilio Lamarca, Avenida Alvarez Jonte, Avenida Lope De Vega, Cruce Avenida General Paz, Avenida General Paz Oeste, Avenida Marcelo Torcuato De Alvear, Doctor Arturo Humberto Illia Hasta Guillermo Marconi.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

135